FC Ararat Jerevan (arménsky Ֆուտբոլային Ակումբ Արարատ Երեւան) je arménský fotbalový klub z města Jerevan. Založen byl roku 1935 jakožto Spartak Jerevan. V roce 2003 se klub pokusil zažehnat těžkou finanční situací sloučením s klubem Lernagorc Kapan, ovšem jednání o sloučení zkrachovala a klub musel začít od znova v druhé nejvyšší soutěži. Zpět do nejvyšší soutěže se Ararat vrátil v roce 2005.

Jednou vyhrál ligu Sovětského svazu (1973), dvakrát sovětský pohár (1973, 1975), jednou arménskou ligu (1993) a pětkrát arménský pohár (1993, 1994, 1995, 1997, 2008). Největším mezinárodním úspěchem je čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí 1974/75.

Získané trofeje

Sovětský svaz 
 Vysšaja liga ( 1x )
 1973
 Sovětský pohár ( 2x )
 1973, 1975

Arménie 
 Bardsragujn chumb ( 1x )
 1993
 Arménský pohár ( 5x )
 1993, 1994, 1995, 1997, 2008
 Arménský Superpohár ( 1x )
 2008

Historické názvy 
Zdroj: 

 1935 – FC Spartak Jerevan (Football Club Spartak Jerevan)
 1938 – FC Dinamo Jerevan (Football Club Dinamo Jerevan)
 1954 – FC Spartak Jerevan (Football Club Spartak Jerevan)
 1963 – FC Ararat Jerevan (Football Club Ararat Jerevan)
 2004 – FC Lernagorc-Ararat Kapan (Football Club Lernagorc-Ararat Kapan)
 2004 – FC Ararat Kapan (Football Club Ararat Kapan)
 2004 – FC Ararat Jerevan (Football Club Ararat Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Poznámky:
 1937: V sezóně 1937 bylo udělování bodů v Gruppě G následující - 3 body za vítězství, 2 body za remízu, 1 bod za prohru a 0 bodů pro nepřítomnost.

Účast v evropských pohárech

Ararat-2 
Ararat-2 je rezervní tým jerevanského Araratu, hrající v sezóně 2015/16 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 2007 a 2013/14, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky   

Arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1935
Sport v Jerevanu